Залужани могу бити:

 Залужани, насељено мјесто града Бања Луке, Република Српска, БиХ
 Залужани (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република